Il singolare del torneo di tennis East West Bank Classic 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Monica Seles 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Monica Seles (finale)
 Martina Navrátilová (campionessa)
 Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Manuela Maleeva-Fragniere (semifinali)

 Helena Suková (quarti di finale)
 Zina Garrison (quarti di finale)
 Amy Frazier (quarti di finale)
 Julie Halard (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

East West Bank Classic 1992